Armstrong Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong Mountain (Georgia)
 Armstrong Mountain (Montana)
 Armstrong Mountain (New York)
 Armstrong Mountain (Texas)
 Armstrong Mountain (Washington)
 Armstrong Mountain (West Virginia)